Серге́й Анто́нов:
 Антонов, Сергей Анатольевич (1914—2000) — слесарь Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича Министерства электротехнической промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Сергей Валентинович (род. 1968) — белорусский журналист и писатель-фантаст, собкор газеты «Частный детектив».
 Антонов, Сергей Васильевич (род. 1964) — советский биатлонист.
 Антонов, Сергей Геннадьевич (в монашестве Савватий; род. 1968) — епископ Русской Православной церкви, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский.
 Антонов, Сергей Евгеньевич (род. 1969) — советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр-мультипликатор, продюсер.
 Сергей Иванов Антонов (1947—2007) — болгарский гражданин, обвинявшийся в покушении на Папу Иоанна Павла II.
 Антонов, Сергей Иванович (род. 1954)  — советский руководитель, лауреат государственной премии СССР; Герой Труда Российской Федерации.
 
 Антонов, Сергей Петрович (1915—1995) — русский советский писатель, драматург и киносценарист.
  Примечания